

Ку́йккаселькя — озеро в Муезерском районе Республики Карелия России.

Общие сведения 
Котловина ледникового происхождения.

Озеро вытянуто к северо-западу узким заливом. Берега на южном побережье возвышенные, каменисто-песчаные, на северном заболоченные, покрыты смешанным лесом. На озере 14 островов общей площадью 0,7 км².

Основной приток через проливы из озера Лендерское. Сток через протоку в озеро Шаверы, расположен в северо-западной части озера.

В северо-западной оконечности озеро протокой соединено с Куйкаозером, в которое втекает ручей из водораздельного Айтозера

Дно в основном покрыто зелёными илистыми отложениями. Высшая водная растительность представлена тростником, камышом и осокой.

В озере обитают ряпушка, щука, окунь, сиг, лещ, плотва, налим.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Бассейн Лендерки
Озёра Муезерского района